L'édition masculine 2001 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 12 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andre Agassi remporte l'épreuve en simple, Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov celle en double.

Lauréats 
Andre Agassi remporte son  en simple en battant en finale son compatriote Pete Sampras qu'il affronte pour la . Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Américain. Il s'impose pour la  à Indian Wells, soulevant ainsi son  de la saison après l'Open d'Australie.

En double, Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov remportent leur  ensemble en battant en finale Jonas Björkman et Todd Woodbridge. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2001) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Tennis masculin en 2001
Sport en Californie en 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Sport en mars 2001